Il singolare  del Nürnberger Versicherungscup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

È stata la prima edizione del torneo.

Il torneo è stato vinto da Simona Halep che ha sconfitto in finale Andrea Petković per 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Jelena Janković (semifinale)
 Klára Zakopalová (primo turno) 
 Alizé Cornet (secondo turno)
 Julia Görges (secondo turno)

  Lucie Šafářová (semifinale)
  Lourdes Domínguez Lino (quarti di finale)
  Simona Halep (campionessa)
  Annika Beck  (quarti di finale)

Qualificate

  Grace Min (primo turno)
  Aleksandra Panova (primo turno)

  Tereza Martincová (primo turno)
  Tereza Smitková (primo turno)

Lucky Loser
  Julija Bejhel'zymer (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Nürnberger Versicherungscup 2013
WTA Tour 2013